Уи́ттиер () — многозначный термин:

 Уиттиер — город в штате Аляска, США.
 Уиттиер — аэропорт близ города Уиттиер.

См. также